Pinto Ben est un film muet américain réalisé par William S. Hart et sorti en 1915.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Pinto Ben
 Réalisation : William S. Hart
 Scénario : William S. Hart
 Chef opérateur : Robert Doeran
 Production : Broncho Film Company
 Distribution : Mutual Film
 Genre : Western
 Durée : 20 minutes
 Date de sortie :
  :

Distribution 
 William S. Hart : Pinto Ben

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1915
Western américain
Film réalisé par William S. Hart
Film muet américain
Film américain en noir et blanc